AdRem NetCrunch ist eine Software-Lösung für agentenloses, plattformübergreifendes Netzwerk-Monitoring, die von der Firma AdRem Software, Inc. entwickelt wurde. Das Programm kann 65 Netzwerkdienste, Windows-Anwendungen, Windows-, Linux-, NetWare-, BSD-, VMWare, Mac OS X- Systeme und SNMP-Geräte (v1-3) ohne die Installation eines Agenten überwachen. Außerdem zentralisiert NetCrunch das Fehlermanagement, indem es Events von verschiedenen Quellen (inklusive Windows Event Log, Syslog, WebMessages und SNMP Traps) sammelt und Warnungen ausgibt. Die physischen und logischen Netzwerk-Topologien werden von NetCrunch in dynamischen, grafischen Kartenansichten dargestellt, die automatisch aktualisiert werden können.

Funktionen 
Schlüsselfunktionen von AdRem NetCrunch:

 Automatische Erfassung – initiale und regelmäßige Erfassung und Klassifizierung von Netzwerk-Geräten.
 Netzwerk-Ansichten – stellen physische und logische Netzwerk-Topologien dar; vordefinierte Ansichten: IP-Netzwerke, Routingkarten, physische Segmente, Server, Karten mit Problemen und viele mehr.
 Event-Management – erkennt Events von Windows Event Log, Syslog, WebMessages und SNMP Traps.
 Überwachungsrichtlinien – enthalten Regeln, die festlegen, welche Events überwacht und welche Daten für spätere Berichte gesammelt werden sollen. Es gibt auch vordefinierte Regeln:

 Betriebssystem – Windows (Active Directory, Network Services Health, Sicherheitsaudit, Terminaldienste, Windows-Server, Basic Windows-Monitoring), Linux, Mac OS, BSD, Netware und andere (AIX, AS/400, MIB-II Host Resources).
 Hardware – Netzwerkgeräte (Nortel, Alcatel OmniSwitch, Cisco), IBM Director, Dell OpenManage, HP Systems Insight Manager, APC PowerChute uvm.
 Anwendungen – Microsoft (Exchange 2013, IIS 5.0/6.0, ISA Server 2000, ISA Server, MS SQL Server 13.0/2016, MS SQL Server 2016), APC Windows Events, ARCServe, Lotus Domino Server, McAfee AlertManager, Norton AntiVirus 2013/Internet Security, Oracle 11.2.0, Sophos AV und firewall, Trend Micro Titanium 2013 uvm.

 Überwachung der Verfügbarkeit –  von Netzwerkgeräten und -Services (HTTP, POP3, SMTP usw.).
 Leistungsüberwachung – Echtzeitstatistik, Vergleich mehrerer Server in einem Diagramm, Leistungsentwicklungen (von Geräten, Systemen und Anwendungen).
 Langzeitanalysen – Berichte können auf Anfrage oder automatisch in bestimmten Abständen per E-Mail empfangen werden.
 Remote-Zugriff – über Fernadministrationskonsole und Webbrowser.
 Fortgeschrittene Überwachung – erweiterte Überwachung von entscheidenden Netzwerk-Komponenten. Das Programm simuliert Aktionen des Benutzers wie zum Beispiel das Senden von E-Mails zur Überwachung von POP3-Services.
 Smart Monitoring – der Datenverkehr für die Überwachung von speziellen Sub-Netzwerken kann begrenzt werden.
 Inventarisierung – grundlegende Inventar-Informationen von Windowsrechnern können gesammelt werden, dazu gehören unter anderem Mainboard, Prozessor und Arbeitsspeicher. Außerdem können regelmäßige Überwachungen durchgeführt werden und die installierte Software eingesehen werden.

Betriebssystem 
Für die Installation des NetCrunch Servers wird Windows 2008 (x64) oder höher benötigt. Die NetCrunch Fernadministrationskonsole kann auf Rechnern mit Windows 7 SP2 oder Windows Server 2008 (x64) installiert werden. Zudem wird empfohlen, eine virtuelle Maschine mit mind. 4 GB und 4 Kernen zu benutzen.

Versionen 
Es gibt zwei Versionen von AdRem NetCrunch: Premium und Premium XE. Die Premium XE-Version ist auf die Überwachung größerer Netzwerke ausgerichtet und sollte auf einem dedizierten Server mit Windows 2008 installiert werden.

Anwendungsbeispiele für NetCrunch Premium XE:

 Netzwerk mit über 1000 Knoten zur Überwachung ihrer Verfügbarkeit.
 Netzwerk mit über 1000 Netzwerk-Diensten zur Überwachung der Verfügbarkeit.
 Netzwerk mit mehr als 100 Servern und Routern zur Leistungsüberwachung.
 Netzwerke mit Sub-Netzwerken.
 Netzwerke mit externen Servern, die über WAN verbunden sind.
 Netzwerke mit Switches von Cisco und Nortel.
 Netzwerke mit MS SQL, Exchange-Überwachung der Leistung und Trends.

Sprachen 
Die folgenden Sprachversionen sind erhältlich: Englisch, Deutsch, Polnisch, Französisch und Japanisch.

Technischer Überblick 
 Client-Server-Architektur – der Nutzer kann den NetCrunch Server über die Fernadministrationskonsole von einem anderen Rechner aus bedienen.
 Multithreading – NetCrunch Premium XE ermöglicht Multithreading, um den Leistungsvorteil von Multi-Core x64-Rechnern zu nutzen.
 Priorisierte Überwachung – das Programm passt Reihenfolge und zeitliche Abstände der Überwachung von Knoten automatisch an Hierarchien der Überwachungsabhängigkeiten an.
 Ereignisunterdrückung – fällt ein Zwischenknoten aus, werden Warnungen von Knoten weiter unten in der Hierarchie nicht weitergeleitet.
 SQL-Eventdatenbank (bis zu 128 GB).
 Web-Zugriff – durch Implementierung der AJAX-Technologie können Server/Browser-Interaktionen asynchron ablaufen, ohne die GUI der Seite neu laden zu müssen.

Rezensionen 
 NetCrunch Premium v3 Kickstartnews.com
 LanLine Magazine, November 2010, Werner Degenhardt, "Netzwerküberwachung für viele Plattformen"
 IP-Insider.de, Andreas Donner, Oktober 2010. "Agentenloses Netzwerk-Monitoring für Client-Server-Architekturen"
 Processor Magazin, Robin Weisman, Januar 2010. "Straightforward Network Server Management "
 LANline Magazin, Dr. Werner Degenhardt, Juni 2008. "Der neue Netzwerk-Atlas"
 Prozessor Magazin, Mai 2008. "Easy Network Monitoring"

Weblinks 
 Website von AdRem Software
 Über AdRem NetCrunch
 Das LinkedIn Profil von AdRem Software

Middleware
IT-Managementsoftware
Systemadministration